Департамент Симока  () — департамент в Аргентине в составе провинции Тукуман.

Территория — 1261 км². Население — 29,9 тыс.человек. Плотность населения — 23,7 чел./км².

Административный центр — Симока.

География 
Департамент расположен на юго-востоке провинции Тукуман.

Департамент граничит:
 на севере — с департаментом Леалес
 на востоке — с провинцией Сантьяго-дель-Эстеро
 на юге — с департаментом Гранерос
 на юго-западе — с департаментом Хуан-Баутиста-Альберди
 на западе — с департаментами Чиклигаста и Рио-Чико
 на северо-западе — с департаментом Монтерос

Административное деление
Департамент включает 12 муниципалитетов:

Симока
Атаона
Буэна-Виста
Сьюдасита
Мануэла-Педраса
Монтеагудо
Пампа-Майо
Рио-Чико-и-Нуэва-Тринидад
Сан-Педро-и-Сан-Антонио
Санта-Крус-и-Ла-Туна
Вилья-Чиклигаста
Ерба-Буэна

Важнейшие населенные пункты

Примечания 

Департаменты провинции Тукуман